Чарыяр Абдурахманович Мухадов (29 ноября 1969, Ашхабад, Туркменская ССР, СССР) — советский и туркменский футболист.

Семья 
Младший брат Ровшана Мухадова. Сын Сулейман Мухадов — нападающий
ФК Алтын Асыр и сборной Туркменистана.

Биография 
Начинал играть в Копетдаг из Ашхабада.

В 1989 играл в армейской команде СКА‑РШВСМ (Ташкентская область). В конце года перебрался в «Памир», где играл до конца 1991 года. В 1992 перешёл обратно в «Копетдаг», начал выступать за сборную Туркмении.

С июля 1993 — в составе турецкого «Анкарагюджю», где выступал под руководством Валерия Непомнящего. Однако в команде не закрепился и уже в сезоне 1994 вернулся в Ашхабад.

В 1996 переехал в Россию, играл за «Ладу» (Тольятти). В середине 1997, с возобновлением чемпионата Туркмении, вновь вернулся в «Копетдаг».

В середине сезона 1998/99 перешёл в клуб «Ниса» (Ашхабад), вместе с которым в очередной раз стал чемпионом Туркмении.

В 2001 играл Казахстане — сначала за «Атырау», потом за «Восток-Алтын».

С 2002 снова играл в Туркмении и снова в «Нисе». Сезон 2003 начал в «Копетдаг», забил 12 голов в 1-й части чемпионата. С 3-го круга сезона 2003 играл за «Шагадам», где забил 6 мячей.

Статистика

Достижения 
 Чемпион Туркменистана в составе «Копетдага» (1992—1995, 1998) и в составе Ниса в 1999.
 Лучший бомбардир сборной Туркмении — 13 голов.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте ТФФ
 Люблю, когда мне доверяют
 

Футболисты СССР
Футболисты Туркменистана
Игроки сборной Туркменистана по футболу
Игроки ФК «Копетдаг»
Игроки ФК «ЦСКА-Памир»
Игроки ФК «Свердловец»
Игроки ФК «Анкарагюджю»
Игроки ФК «Лада-Тольятти»
Игроки ФК «Ниса»
Игроки ФК «Атырау»
Игроки ФК «Восток»
Игроки ФК «Шагадам»